Верегава или Веригава е славянското име на Стара планина. Споменава се от византийските писатели от началото на 9 век.

Според някои историци Верегава (днес Върбишки проход) е старопланински проход, през който византийските войски са нападнали Българската държава.